Lieblingsfarben der Niedersachsen steht für:

 Die Lieblingsfarben der Niedersachsen, Bilderwand von Timm Ulrichs (2009)
 Lieblingsfarben der Niedersachsen – Die Kunstsammlung der VGH, Bildband (2012)